Slag bij Neerwinden (1693), een veldslag tijdens de Negenjarige Oorlog
 Slag bij Neerwinden (1793), een veldslag tijdens de Eerste Coalitieoorlog